Nationales Musikmuseum steht für:

 Museu Nacional da Música in Lissabon, Portugal 
 Museo Nacional de la Música in Havanna, Kuba 
 Musée de la Musique de Ouagadougou in Ouagadougou, Burkina Faso
 Russisches Nationales Musikmuseum (russisch Российский национальный музей музыки, bis 2018 Glinka-Museum), siehe Musikmuseum Moskau

Siehe auch

 Liste von Musikmuseen nach Staat